El término Green Hornet puede referirse a:
The Green Hornet (cómic) historieta.
The Green Hornet (película) película de 2010.
The Green Hornet (serie de televisión) serie televisiva de 1960.